1989 Голяма награда на Монако е 36-о за Голямата награда на Монако и трети кръг от сезон 1989 във Формула 1, провежда се на 7 май 1989 година по улиците на Монте Карло, Монако.

Репортаж 
Пилота на Ферари Герхард Бергер пропусна това състезание заради тежката контузия получена на Имола преди седмица. Това означава че Найджъл Менсъл е единствения пилот на Ферари който ще участва за Голямата награда на Монако. Меджувременно Марч представи новия си болид CG891 които ще карат Иван Капели и Маурисио Гужелмин. Айртон Сена печели пол-позиция за ГП на Монако. Бразилеца който спечели преди две години е оптимист за победата си. Съотборника на Сена от Макларън, Ален Прост стартира втори. Тиери Бутсен който няма нито едно добро място в 6-цата ще стартира на трета позиция. Преди състезанието Маурисио Гужелмин стартира от питлейна поради проблем в своя двигател Джуд по време на квалификацията. Неприятото за Дерек Уорик е че стартира последен поради същите проблеми каквито имаше бразилеца Гужелмин.

Класиране

Бележки 
 Първо състезание за: Пиер-Анри Рафанел.
 Първи точки за: Стефано Модена, Алекс Кафи, БМС Скудерия Италия.
 Това е първи път в който Колони участват с два болида.
 Последен подиум за: Брабам.

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Монако